Флавія Пеннетта була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Вінус Вільямс з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В Вільямс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н Льягостера Вівес
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=2
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Г Арн
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=  
| RD1-team04= Е Галловіц
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= А Савай
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Г Орлик
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р Вінчі
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Л Шафарова
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К Суарес Наварро
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= В Кутузова
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Ані
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Х Дулко
| RD2-score08-1=66
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= В Вільямс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=LL
| RD3-team02= А Савай
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3=1
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=

Нижня половина 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Т Гарбін
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Дж Крейбас
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р де лос Ріос
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=  
| RD1-team04= М Жоанссон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Е Луа
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Коукалова
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= О Савчук
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= І Бенешова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=8
| RD1-team09=

Посилання 
Draw 

Abierto Mexicano Telcel, жінки, одиночний розряд
Abierto Mexicano Telcel 2009